Tímea Babos e Emma Laine erano le detentrici del titolo, ma Babos non ha partecipato.

Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Foxhills 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Laine ha fatto coppia con Melanie South, ma ha perso in finale contro Julie Coin e Eva Hrdinová, 6–1, 3–6, [10–8].

Teste di serie 

 Emma Laine /  Melanie South (finale)
 Julie Coin /  Eva Hrdinová (campionesse)

 Ksenija Lykina /  Emily Webley-Smith (quarti di finale) 
 Bojana Bobusic /  Alenka Hubacek (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Foxhills 2011